Splitter puede hacer referencia a:
 Tiago Splitter baloncestista hispanobrasileño.
 A un filtro ADSL.
 Al filtro Haali Media Splitter.
 Cajas separadoras o Splitters, unidades de interconexión en tomas de sonido.